Das German Darts Masters 2016 war ein Ranglistenturnier im Dartsport, welches vom 26. bis zum 28. März 2016 zum fünften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet wurde. Es war das zweite Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2016 durchgeführt wird. Austragungsort war zum zweiten Mal das Ballhausforum in Unterschleißheim.

Amtierender Titelverteidiger war Michael van Gerwen, der das Turnier erneut, zum insgesamt zweiten Mal, gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das German Darts Masters 2016 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit – Stand 15. Januar 2016 –, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Gewinner des German Darts Masters UK Qualifier vom 17. Januar 2016
 Die 8 Gewinner des German Darts Masters European Qualifier vom 23. Januar 2016
 Die 4 Gewinner des German Darts Masters German Qualifier vom 25. März 2016

PDC Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Michael Smith
  Peter Wright
  James Wade
  Kim Huybrechts
  Adrian Lewis
  Ian White
  Dave Chisnall
  Robert Thornton
  Jelle Klaasen
  Terry Jenkins
  Gary Anderson
  Benito van de Pas
  Brendan Dolan
  Mensur Suljović
  Justin Pipe

German Darts Masters UK Qualifier
  Mark Barilli
  Mark Walsh
  Stephen Bunting
  Alan Norris
  Chris Dobey
  Ben Davies
  James Richardson
  John Bowles
  Daryl Gurney
  Nathan Aspinall
  Steve Beaton
  Darren Johnson
  Stuart Kellett
  Andrew Gilding
  Peter Hudson
  Joe Cullen
  William O’Connor
  Kevin Painter
  Devon Petersen
  James Wilson

German Darts Masters European Qualifier
  Cristo Reyes
  Thomas Junghans
  Dimitri Van den Bergh
  Mike Zuydwijk
  John Michael
  Jeffrey de Graaf
  Ronny Huybrechts
  Jermaine Wattimena

German Darts Masters German Qualifier
  Tomas Seyler
  René Eidams
  Fabian Herz
  Marko Puls

Ergebnisse

Vorrunde 
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 26. März 2016 ausgetragen.

Finalrunde 
In Runde 2 traten die gesetzten Spieler ins Geschehen ein. Sie trafen auf die Sieger der 1. Runde. Die 2. Runde wurde am 27. März 2016, die restliche Endrunde am 28. März 2016 ausgetragen.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2016
European Darts Tour 2016
Sportveranstaltung im Landkreis München
Sport (Unterschleißheim)